Le elezioni comunali in Puglia del 2002 si sono svolte il 26 e 27 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 9 e 10 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 63 comuni pugliesi, di cui 24 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Alberobello

Barletta

Bisceglie

Bitritto

Canosa di Puglia

Castellana Grotte

Conversano

Giovinazzo

Minervino Murge

Sannicandro di Bari

Santeramo in Colle

Spinazzola

Turi

Provincia di Brindisi

Brindisi

Ceglie Messapica

Erchie

Fasano

Latiano

Mesagne

Ostuni

San Michele Salentino

Torchiarolo

Provincia di Foggia

Accadia

Apricena

Cagnano Varano

Carpino

Celenza Valfortore

Chieuti

Lucera

Monte Sant'Angelo

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Rignano Garganico

Rodi Garganico

San Ferdinando di Puglia

San Nicandro Garganico

Torremaggiore

Vico del Gargano

Provincia di Lecce

Aradeo

Castrignano de' Greci

Castro

Collepasso

Lecce

Leverano

Martano

Matino

Nardò

Otranto

Racale

Salice Salentino

San Cesario di Lecce

San Pietro in Lama

Scorrano

Uggiano la Chiesa

Provincia di Taranto

Castellaneta

Fragagnano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Mottola

Palagiano

Note

Puglia
2002